Soloviov, aussi Soloviev, Solovev, Solovyov et Solovyev (en ) ou Soloviova, Solovieva (féminin, ) est un patronyme russe qui dérive du russe soloveï (« rossignol »).

 Anastasia Solovieva (née en 1997), athlète handisport russe ;
 Anatoli Soloviov (né en 1948), cosmonaute soviétique ;
 Dmitri Soloviev (né en 1989), patineur artistique russe ;
 Ievgueni Soloviov (né en 1992), joueur de hockey sur glace russe ;
  (1933-2017), acteur soviétique et russe ;
 Iouri Vladimirovich Soloviev (1940-1977), danseur de ballet soviétique ; 
 Ivan Solovyov (né en 1993), footballeur russe ;
 Maksim Soloviov (né en 1979), joueur de hockey sur glace russe ;
 Nikolaï Soloviev (1846-1916), critique musical et compositeur russe ;
 Pavel Soloviev (1917-1996), motoriste russe, connu pour les moteurs d'avion portant son nom ;
 
 Viatcheslav Soloviov (1925-1996), joueur et entraîneur de football soviétique ;
 .

Patronyme russe